Seewalde steht für:
 Seewald (Wustrow), Ortsteil von Wustrow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Seewalde, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen: Ostrowskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Seewalde, Kreis Osterode, Ostpreußen: Zybułtowo, Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Seewalde, Kreis Preußisch Stargard, Westpreußen: Płaczewo (Starogard Gdański), Dorf im Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Pommern, Polen